

Geografia

Austria 
 Dorf an der Pram – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Dania 
 Dania – miejscowość

Niemcy 
 Dorf – dzielnica Wittlich

Szwajcaria 
 Dorf – miejscowość

Osoby 
 Gustav Artur Dorf – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Dorff